Зубин-Поток — сербский топоним. Может означать:

 Зубин-Поток — город.
 Зубин-Поток (община) — община.